Basilica di San Marco  o basílica de Sant Marc , catedral de Venècia, de gran importància religiosa, històrica i turística
 San Marco (satèl·lits artificials), família de cinc satèl·lits artificials italians posats en òrbita entre 1964 i 1988 en l'àmbit del Programa San Marco 
 San Marco d'Alunzio (en sicilià San Marcu), municipi italià dins de la província de Messina, a Sicília
 Bisbat de San Marco Argentano-Scalea, bisbat italià, a Calàbria
 Centro di Ricerca Progetto San Marco, institut de la Universitat de Roma "La Sapienza"
 Museu Nacional de San Marco, a l'antic convent homònim de Florència, famós pels seus frescos de Fra Angelico
 Piazza San Marco  o plaça de Sant Marc , plaça i atracció turística a la ciutat de Venècia
 Plataforma San Marco, base espacial marina italiana a l'oceà Índic, pertanyent al Centro Spaziale Luigi Broglio
 Programa San Marco, programa de col·laboració bilateral entre Itàlia i els Estats Units en la recerca científica i en l'experimentació a l'espai
 Scuola Grande de San Marco, centre educatiu de Venècia 
 Selle San Marco, equip de ciclisme en ruta italià que va competir entre 1981 i 1982, antecedent de l'equip Dromedario-Alan